The Intervention – film del 2009 diretto da Shannon Hile
The Intervention – film del 2016 diretto da Clea DuVall